Orlando Pérez puede referirse a:

 Orlando Pérez periodista
 Orlando Pérez futbolista